Джон Фицалан (1 августа 1385 — 21 августа 1421) — английский аристократ; 3-й барон Арундел с 1390 года, 3-й барон Мальтраверс с 1405, 13-й граф Арундел с 1415, рыцарь Бани. Сын Джона Фицалана, 2-го барона Арундела, и Элизабет ле Диспенсер.

Биография 
Джон принадлежал к младшей ветви Фицаланов, поэтому после ранней смерти отца в 1390 году он стал всего лишь бароном Арунделом. От бабушки, умершей в 1405 году, он унаследовал титул и владения баронов Мальтраверс. А в 1415 году умер его кузен из старшей ветви рода — Томас Фицалан, 12-й граф Арундел. Джон стал его наследником как ближайший родственник по мужской линии. Но о своих правах заявил и Джон Моубрей, 2-й герцог Норфолк, мать которого была сестрой умершего графа. При жизни Джона этот вопрос так и не был улажен, так что его вызывали в парламент не как графа Арундела, а как барона Мальтраверса.

Семья 
Джон Фицалан был женат на Элеоноре Беркли, дочери сэра Джона Беркли и Элизабет Беттерсхорн. В этом браке родились:

 Джон Фицалан, 14-й граф Арундел (1408—1435)
 Уильям Фицалан, 16-й граф Арундел (1417—1487)

Предки 

</center>

Ссылки 
 Джон Фицалан, 13-й граф Арундел, на www.thepeerage.com

13
Бароны Мальтраверс
Джон
Рыцари Бани